Sunset Boulevard er navnet på flere ting:

 Sunset Boulevard – en berømt boulevard i Los Angeles, Californien
 Sunset Boulevard (film) – en film instrueret af Billy Wilder
 Sunset Boulevard (musical) – en musical af Andrew Lloyd Webber
 Sunset Boulevard (fastfoodrestaurantkæde) – en fastfood-restaurantkæde
 Sunset Boulevard (tidsskrift) – et dansk filmblad